Äntasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Äntasjön (Rolfstorps socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (7,41 ha)
Äntasjön (Tölö socken, Halland), sjö i Kungsbacka kommun,  (13,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn